Let Me Entertain You ist der Titel

 eines Liedes von Queen aus dem Album Jazz (1978)
 eines Liedes, einer Single und einer Tournee von Robbie Williams (1998)